Riverton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Riverton Township (Clay County, Iowa)
 Riverton Township (Floyd County, Iowa)
 Riverton Township (Fremont County, Iowa)
 Riverton Township (Michigan)
 Riverton Township (Minnesota)